Algeri – capitale dell'Algeria
 Arcidiocesi di Algeri – diocesi cattolica
 Carta di Algeri: Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli
 Qasba di Algeri – quartiere, dichiarato patrimonio dell'umanità
 Metropolitana di Algeri
 Provincia di Algeri – provincia dell'Algeria

Arte
 L'avventuriera di Algeri – film del 1927 di Wolfgang Hoffmann-Harnisch
 La battaglia di Algeri – film del 1966 di Gillo Pontecorvo
 Donne di Algeri – dipinto di Pablo Picasso
 Donne di Algeri nei loro appartamenti – dipinto di Eugène Delacroix
 L'Italiana in Algeri – opera lirica di Gioacchino Rossini

Persone
 Pietro Algeri – ciclista e dirigente sportivo italiano
 Vittorio Algeri – ciclista e dirigente sportivo italiano, fratello di Pietro
 Algeri Marino – ingegnere italiano

Pagine correlate 
 Algiers